Gangster – członek grupy przestępczej
 Gangster – film z 1997
 Gangster – film z 2006
 Gangster – film z 2012